Il frock coat o redingotte (inglese: cappotto a tunica) è un cappotto da uomo abbastanza aderente che scende fino alle ginocchia con spacco singolo.
È dotato di un colletto e di due risvolti, baveri o revers (doppiopetto).

Descrizione
Presenta un taglio sulla vita che divide il corpino dalla gonna (o coda) più o meno svasata secondo la moda del tempo. 

In alcuni Frock coat, soprattutto dal 1830, si possono trovare delle mantelle cucite allo scollo (simili alla redingotte)

In francese il termine redingote veniva utilizzato abitualmente per descrivere un frock coat attillato e ciò potrebbe spiegare le origini del termine "redingotte" ovvero i lemmi inglesi "riding-coat" o "raining-coat" che indicavano un soprabito che svolgeva la funzione di "impermeabile" e che montava una o più mantelline, le stesse che si possono trovare in alcuni frock coat.

Storia
I frock coat apparvero circa nel 1816 ed erano probabilmente di origine inglese e militare. Venivano indossati come abiti informali durante i primi decenni del diciannovesimo secolo, diventando sempre più popolari dal 1830 in poi.

Voci correlate
Tunica (cappotto femminile)
Soprabito
Redingote
Hacking jacket
 Uniformi dell'esercito britannico

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Soprabiti
Mantelli